Surinaamsche Immigranten Vereniging, een voormalige organisatie voor Hindoestaanse contractarbeiders
 Surinaamse Islamitische Vereniging, een genootschap uit de Ahmadiyya-islam in Suriname